Unión Nacional Opositora (UNO) steht für
 UNO 1966, Parteibündnis für Präsidentschaftswahlen in Nicaragua, siehe Unión Nacional Opositora (1966)
 UNO 1972, Parteibündnis für Präsidentschaftswahlen in Nicaragua in El Salvador, siehe Präsidentschaftskandidat  José Napoleón Duarte 
 UNO 1977, Parteibündnis für Präsidentschaftswahlen in El Salvador, siehe Präsidentschaftskandidat   Ernesto Antonio Claramount Roseville #1977 Unión Nacional Opositora
 UNO 1990, Parteibündnis für Präsidentschaftswahlen in Nicaragua, siehe Partido Liberal Independiente #1990 Unión Nacional Opositora